Laan
 Olieslagerslaan (Beverwijk)
 Olieslagerslaan (Den Haag)
 Olieslagerslaan (Haarlem)

Steeg
 Olieslagerssteeg (Amsterdam)
 Olieslagerssteeg (Gouda)
 Olieslagerssteeg (Kampen)

Straat
 Bij de Olieslager, een straat in Venlo
 Jan Olieslagersstraat (Antwerpen)
 Jan Olieslagersstraat (Heerlen)
 Jan Olieslagersstraat (Helmond)
 Jan Olieslagersstraat (‘s Hertogenbosch)
 Olieslagersstraat (Badhoevedorp)
 Olieslagersstraat (Roermond)
 Olieslagersstraat (Winschoten)

Zie ook 
 Olieslager (doorverwijspagina)